Le royaume de Shantel Othreier est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol 

Situé sur ce qui est aujourd'hui les Arpents verts et peuplé d'elfes dorés et d'elfes de lune, Shantel Othreier fut pris comme tous les royaumes elfiques dans les Guerres de la Couronne. Annexé d'abord par Aryvandaar, le royaume fut finalement rasé lors de la quatrième Guerre de la Couronne par la magie Ilythiiri.

Voir aussi 
 Chronologie des Royaumes oubliés : La Première Floraison
 Guerres de la Couronne

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Cormanthyr, Empire of the Elves de

Royaumes disparus des Royaumes oubliés